Ghost Rider, een fictieve bovennatuurlijke superheld/antiheld uit de strips van Marvel Comics.
 Ghost Rider (film), een superheldenfilm uit 2007.
 Ghost Rider: Spirit of Vengeance, een superheldenfilm uit 2011.
 Ghost Rider (motorrijder), een nog niet geïdentificeerde motorrijder die halsbrekende toeren op zijn motor uithaalt en deze vastlegt met een videocamera.